Oeming ist der Familienname folgender Personen:
 Madita Oeming (* 1986), deutsche Kulturwissenschaftlerin
 Manfred Oeming (* 1955), deutscher evangelischer Theologe